Dasytes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Gustaf von Paykull 1799. Dasytes ingår i familjen borstbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borstbaggar
Dasytes